moederstad in betrekking tot de dochtersteden of koloniën
metropool (religieus), de stad waar een metropoliet zijn zetel heeft
metropool (stad), een wereldstad
Poppodium Metropool, een poppodium in het Overijsselse Hengelo

Zie ook
Metropolis (doorverwijspagina)